Павел Михайлович Маркин:
 Маркин, Павел Михайлович  (1924–1997) — промышленный деятель.
 Маркин, Павел Михайлович (род. 1946) — фотокорреспондент.